Badanj est un toponyme qui peut désigner :
 Badanj, une localité de Croatie situé dans la municipalité de Drniš, Comitat de Šibenik-Knin ;
 Badanj, un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška.